

Ожидаемые события 
 13 января — прекращение поддержки 4-й версии программы «Windows 10» и программы «Windows 11».
 20 сентября — окончание срока размещения российской военной базы в Киргизии.

Без точных дат 
 Закончится срок обмена бумажных нидерландских гульденов на евро.
 Проведение Евро-2032
 Проведение XXXV летних Олимпийских игр в Брисбене (Австралия).
 По прогнозам специалистов Роскосмоса в 2032 году на очень близком расстоянии от Земли пролетит астероид Апофис, обнаруженный в 2004 году. При более сильном изменении траектории полёта астероида возможно его столкновение с Землёй.

Вымышленные события 
В 2032 году происходят события:
 аниме-фильма «Призрак в доспехах: Невинность»;
 компьютерной игры «Prey»;
 фильма «Разрушитель».

См. также

Примечания